Andelle – fiume francese affluente della Senna nella regione della Normandia nei due dipartimenti dell'Eure e della Senna Marittima

Geografia 
 Francia, comuni nella regione della Normadia
 Croisy-sur-Andelle – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Douville-sur-Andelle – comune nel dipartimento dell'Eure
 Elbeuf-sur-Andelle – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Fleury-sur-Andelle – comune nel dipartimento dell'Eure
 Morville-sur-Andelle – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Perriers-sur-Andelle – comune nel dipartimento dell'Eure
 Romilly-sur-Andelle – comune nel dipartimento dell'Eure
 Francia, cantoni
 Cantone di Fleury-sur-Andelle – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Les Andelys
 Cantone di Romilly-sur-Andelle – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Les Andelys